Тржеби́нские () — польский дворянский род одноименного герба.

Происходят от Игнатия Тржебинского, который будучи Камергером Двора Короля Польского Станислава Августа пожалован в 1792 году Орденом Св. Станислава.

Описание герба 
В красном поле серебряное стропило. В навершии шлема те же изображения, что и в первообразном гербе Габданк. Герб Габданк 2 (употребляют: Тржебинские) внесен в Часть 2 Гербовника дворянских родов Царства Польского, стр. 120.

Примечания

Литература 
 Часть 2 Гербовника дворянских родов Царства Польского, стр. 120
 

Гербы с шляхетскими коронами